České příjmení Martínek nebo Martínková je zdrobnělina křestního jména Martin a nosí je více různých osobností:

 Alena Martínková (* 1951) – česká politička z Ústí nad Labem, po sametové revoluci československá poslankyně FS
 Aneta Martínková (* 1994) – česká hudební novinářka a hudebnice vystupující jako Margo
 Bohumír Martínek (1916–1943) – československý voják
 Jindřich Martínek (* 1938) – český histolog a embryolog, profesor 1. lékařské fakulty UK v Praze
 Jiří Martínek (* 1976) – český historický geograf, syn Miloslava Martínka
 Josef Martínek (1888–1962) – český hudební skladatel a pedagog
 Josef Martínek (spisovatel) (1854–1920) – český spisovatel
 Josef Martínek (sběratel) (1888–1976) – český právník, cestoval a sběratel
 Josef Martínek (novinář) (1889–1980) – českoamerický novinář a básník
 Josef Martínek (fotbalista) (?–1974) – český fotbalista
 Karel Martínek (1910–1975) – voják z povolání v čs., jeden z obránců v bitvě o Czajankova kasárna, účastník II. čs. odboje a vězeň komunistického režimu
 Konrád Martínek (1863–1916) – český politik
 Lubomír Martínek (* 1954) – český spisovatel a překladatel
 Luboš Martínek (1958–2016) – český kovář a horolezec ze Mšena
 Lucie Martínková (* 1986) – česká fotbalistka
 Ludmila Martinková (1922–???) – československá politička KSČ z Valaškomeziříčska, poslankyně FS za normalizace
 Marie Martínková viz Jarmila Kurandová
 Miloslav Martínek (* 1943) – český historik, redaktor Magazínu Práva, otec Jiřího Martínka
 Oldřich Olaf Martínek – český písničkář
 Pavel Martínek (* 1962) - český cyklista
 Petr Martínek – český bubeník
 Radek Martínek (* 1976) – český hokejista
 Radko Martínek (* 1956) – český politik
 Tomáš Martínek (* 1986) – český politik a podnikatel, poslanec za Piráty
 Viktor Martínek – český kytarista a violoncellista
 Vilém Martínek (1879–1944) – český evangelický duchovní
 Vojtěch Martínek (1887–1960) – český spisovatel
 Zdeněk Martínek (1923–1999) – český herec
 Zuzana Martínková (* 1946) – česká herečka

Podobná příjmení 
 Martinek
 Martinec
 Martin (příjmení)
 Martinů

Externí odkazy